Люмнитцера () — род растений семейства Комбретовые.

Этимология 
Названа в честь известного венгерского ботаника Иштвана Люмнитцера (1750—1806), одного из положивших начало систематического описания растений Центральной Европы.

Описание 
Вечнозеленые деревья высотой около 6—10 м. Образующиеся на горизонтальных корнях направленные вверх надземные коленчатые выросты способствуют снабжению кислородом тканей корней, находящихся в затопляемом, лишённом кислорода грунте. Цветки с одним кругом тычинок. Пористый пробкообразный околоплодник обеспечивает плавучесть плодов, что способствует распространению водой.

Ареал 
Произрастает в мангровых лесах в местах, регулярно затопляемых приливами, отделённых от моря древостоем ризофоры или авиценнии, расположенных на побережьях Индийского и западной части Тихого океанов, включая берега Восточной Африки, Мадагаскара, Азии, Северной Австралии, а также острова Фиджи и Тонга. Lumnitzera racemosa преобладает в западной части ареала, Lumnitzera littorea — в восточной.

Встречается на территории следующих стран: Австралия, Бангладеш Бруней, Камбоджа, Китай, Коморы, Фиджи, Гуам, Индия, Индонезия, Япония, Кирибати, Кения, Мадагаскар, Малайзия, Маршалловы Острова, Майотта, Федеративные Штаты Микронезии, Мьянма, Новая Каледония, Науру, Северные Марианские Острова, Папуа — Новая Гвинея, Палау, Филиппины, Сейшелы, Сингапур, Сомали, Соломоновы острова, Тайвань, Таиланд, Танзания, Тонга, Тувалу, Вануату, Вьетнам.

Виды 
Включает в себя два вида, наиболее заметным отличием между которыми является то, что Lumnitzera racemosa имеет белые цветки, а Lumnitzera littorea — красные. В районах совместного произрастания двух основных видов встречается редкий гибрид Lumnitzera ×rosea с розовыми цветками.

Примечания 

Комбретовые
Мангровые растения